

A
Adairville
Albany
Alexandria
Allen
Anchorage
Arlington
Ashland
Auburn
Audubon Park
Augusta

B
Bancroft
Barbourmeade
Barbourville
Bardstown
Bardwell
Barlow
Beattyville
Beaver Dam
Bedford
Beechwood Village
Bellefonte
Bellemeade
Bellevue
Bellewood
Benham
Benton
Berea
Berry
Blackey
Blaine
Bloomfield
Blue Ridge Manor
Bonnieville
Booneville
Bowling Green
Bradfordsville
Brandenburg
Bremen
Briarwood
Brodhead
Broeck Pointe
Bromley
Brooksville
Brownsboro Farm
Brownsboro Village
Brownsville
Buckhorn
Burgin
Burkesville
Burnside
Butler

C
Cadiz
Calhoun
California
Calvert City
Camargo
Cambridge
Campbellsburg
Campbellsville
Campton
Caneyville
Carlisle
Carrollton
Carrsville
Catlettsburg
Cave City
Centertown
Central City
Clarkson
Clay
Clay City
Clinton
Cloverport
Coal Run Village
Cold Spring
Coldstream
Columbia
Columbus
Concord
Corbin
Corinth
Corydon
Covington
Crab Orchard
Creekside
Crescent Springs
Crestview
Crestview Hills
Crestwood
Crittenden
Crofton
Crossgate
Cumberland
Cynthiana

D
Danville
Dawson Springs
Dayton
Dixon
Douglass Hills
Dover
Drakesboro
Druid Hills
Dry Ridge

E
Earlington
Eddyville
Edgewood
Edmonton
Ekron
Elizabethtown
Elkhorn City
Elkton
Elsmere
Eminence
Erlanger
Eubank
Evarts
Ewing

F
Fairfield
Fairview
Fairview
Falmouth
Ferguson
Fincastle
Flatwoods
Fleming-Neon
Flemingsburg
Florence
Fordsville
Forest Hills
Fort Mitchell
Fort Thomas
Fort Wright
Fountain Run
Fox Chase
Frankfort
Franklin
Fredonia
Frenchburg
Fulton

G
Gamaliel
Georgetown
Germantown
Ghent
Glasgow
Glencoe
Glenview
Glenview Hills
Glenview Manor
Goose Creek
Goshen
Grand Rivers
Gratz
Graymoor-Devondale
Grayson
Greensburg
Green Spring
Greenup
Greenville
Guthrie

H
Hanson
Hardin
Hardinsburg
Harlan
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
Hazel
Hebron Estates
Henderson
Hickman
Hickory Hill
Highland Heights
Hills and Dales
Hillview
Hindman
Hiseville
Hodgenville
Hollow Creek
Hollyvilla
Hopkinsville
Horse Cave
Houston Acres
Hunters Hollow
Hurstbourne
Hurstbourne Acres
Hustonville
Hyden

I
Independence
Indian Hills
Inez
Irvine
Irvington
Island

J
Jackson
Jamestown
Jeffersontown
Jeffersonville
Jenkins
Junction City

K
Keene
Kenton Vale
Kevil
Kingsley
Kuttawa

L
LaCenter
LaFayette
La Grange
Lakeside Park
Lakeview Heights
Lancaster
Langdon Place
Latonia Lakes
Lawrenceburg
Lebanon
Lebanon Junction
Leitchfield
Lewisburg
Lewisport
Lexington
Liberty
Lincolnshire
Livermore
Livingston
London
Lone Oak
Loretto
Louisa
Louisville
Loyall
Ludlow
Lynch
Lyndon
Lynnview

M
Mackville
Madisonville
Manchester
Manor Creek
Marion
Martin
Maryhill Estates
Mayfield
Maysville
McHenry
McKee
Meadow Vale
Meadowbrook Farm
Meadowview Estates
Melbourne
Mentor
Middlesboro
Middletown
Midway
Millersburg
Milton
Minor Lane Heights
Mockingbird Valley
Monterey
Monticello
Moorland
Morehead
Morganfield
Morgantown
Mortons Gap
Mount Olivet
Mount Sterling
Mount Vernon
Mount Washington
Muldraugh
Munfordville
Murray
Murray Hill

N
Nebo
New Castle
New Haven
Newport
Nicholasville
Norbourne Estates
Northfield
North Middletown
Nortonville
Norwood

O
Oak Grove
Oakland
Old Brownsboro Place
Olive Hill
Orchard Grass Hills
Owensboro
Owenton
Owingsville

P
Paducah
Paintsville
Paris
Park City
Park Hills
Park Lake
Parkway Village
Pembroke
Perryville
Pewee Valley
Pikeville
Pineville
Pioneer Village
Pippa Passes
Plantation
Pleasureville
Plum Springs
Poplar Hills
Powderly
Prestonsburg
Prestonville
Princeton
Prospect
Providence

R
Raceland
Radcliff
Ravenna
Raywick
Richlawn
Richmond
River Bluff
Riverwood
Robards
Rochester
Rockport
Rolling Fields
Rolling Hills
Rowletts
Russell
Russell Springs
Russellville
Ryland Heights

S
Sacramento
Sadieville
St. Charles
St. Matthews
St. Regis Park
Salem (Livingston County)
Salem (Russell County)
Salt Lick
Salyersville
Sanders
Sandy Hook
Sardis
Science Hill
Scottsville
Sebree
Seneca Gardens
Sharpsburg
Shelbyville
Shepherdsville
Shively
Silver Grove
Simpsonville
Slaughters
Smithfield
Smithland
Smiths Grove
Somerset
Sonora
South Carrollton
Southgate
South Park View
South Shore
Sparta
Springfield
Spring Mill
Spring Valley
Stamping Ground
Stanford
Stanton
Strathmoor Manor
Strathmoor Village
Sturgis
Sycamore

T
Taylor Mill
Taylorsville
Ten Broeck
Thornhill
Tompkinsville
Trenton

U
Union
Uniontown
Upton

V
Vanceburg
Versailles
Vicco
Villa Hills
Vine Grove

W
Wallins Creek
Walton
Warfield
Warsaw
Water Valley
Watterson Park
Waverly
Wayland
Wellington
West Buechel
West Liberty
West Point
Westwood
Wheatcroft
Wheelwright
White Plains
Whitesburg
Whitesville
Wickliffe
Wilder
Wildwood
Williamsburg
Williamstown
Willisburg
Wilmore
Winchester
Windy Hills
Wingo
Woodburn
Woodbury
Woodland Hills
Woodlawn
Woodlawn Park
Worthington
Worthington Hills
Worthville
Wurtland

Kentucky, städer i
Kentucky, städer i